Гора́-Ка́менка — деревня в Карамышевской волости Псковского района Псковской области России.

География 
Расположена в 16 км к северо-востоку от села Карамышево и в 35 км к востоку от Пскова.

Население

История 
До 1 января 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Большезагорской волости.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района